Валенти́на Попо́ва: Попова, Валентина (род. 1945) — советская легкоатлетка.
 Попова, Валентина Алексеевна (1918—1992) — советская актриса.
 Попова, Валентина Вадимовна (род. 1972) — российская спортсменка (тяжёлая атлетика).
 Попова, Валентина Ивановна (род. 1960) — советская и словацкая спортсменка (настольный теннис).
 Попова, Валентина Павловна (1880—1937) — участница революционного движения, член Боевой организации партии социалистов-революционеров.
 Попова, Валентина Яковлевна (1906—?) — советский режиссёр научно-популярных фильмов для детей, лауреат Ломоносовской премии (1968) за создание киножурнала «Хочу всё знать».

Примечания